Marko Muslin (Brest, 1985. június 17. –) francia labdarúgó-középpályás. Édesapja a korábbi szerb labdarúgó Slavoljub Muslin.

Források 
Marko Muslin adatlapja a transfermarkt.co.uk oldalon 

1985-ben született személyek
Francia labdarúgók
Az OGC Nice labdarúgói
A Crvena Zvezda labdarúgói
A Monaco labdarúgói
A Willem II labdarúgói
Az SK Lierse labdarúgói
A Lokomotiv Szofija labdarúgói
Az FC Wil labdarúgói
Az FC Lausanne-Sport labdarúgói
Labdarúgó-középpályások
Élő személyek